James Tully ist der Name folgender Personen:

*James Tully (Politiker) (1915–1992), irischer Politiker
James Tully (Kriminologe) (1937–2002), englischer Kriminologe
James Tully (Politikwissenschaftler) (* 1946), kanadischer Politikwissenschaftler